Peter Pan, o protagonista da obra Peter and Wendy
Peter Pan (Monteiro Lobato), livro 
Peter Pan (musical), encenado na Broadway em 1954
Peter Pan Escarlate, livro de Geraldine McCaughrean
"Peter Pan" (canção), de EXO

Cinema
Peter Pan (filme de 1924), mudo
Peter Pan (Disney), filme clássico de animação de 1953
Peter Pan (filme de 2003), de P. J. Hogan
Pan (filme), de 2015 com Hugh Jackman

Televisão
Peter Pan (anime), produzido pela Nippon Animation
The New Adventures of Peter Pan, desenho animado de 2012

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música
Desambiguações de teatro
Desambiguações de televisão